Етоал може да се односи на:

 Етоал (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Етоал (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Етоал“